

Prénom 
Laurence est un prénom francophone épicène.

Patronyme 

 Bertrand-Sévère Laurence (1790-1870), évêque de Tarbes au temps des apparitions de Lourdes ;
 Gail Laurence (née en 1963), triathlète américaine ;
 Jean-Michel Laurence (1963-), journaliste et auteur français ;
 Julien Laurence (né en 1973), auteur-compositeur-interprète franco-suisse ;
 Justin Laurence (1794-1863), homme politique français ; 
 Oona Laurence (née en 2002), actrice américaine.

Pseudonyme 
 John Laurence, pseudonyme du capitaine, mathématicien et spécialiste de l'aéronautique John Laurence Pritchard (1885-1968), auteur britannique de roman policier
 Margaret Laurence (1926-1987), de son vrai nom Jean Margaret "Peggy" Wemyss, écrivaine canadienne de langue anglaise
 Duncan Laurence, de son vrai nom Duncan de Moor (né en 1994), auteur-compositeur-interprète néerlandais, vainqueur du Concours Eurovision de la chanson 2019

Hydronyme

 Laurence, un ruisseau français du département de la Gironde, affluent de la Dordogne ;
 Laurence, un ruisseau français du département de la Dordogne, affluent de la Vézère.

Voir aussi 
 Sacrée Laurence, une émission de télévision de la chaîne française M6
 Laurence Olivier Awards, des Prix d'Honneur récompensant les différents intervenants du monde du théâtre britannique
 Laurence Anyways, un film franco-québécois, écrit et réalisé par Xavier Dolan, sorti en 2012

Articles connexes 
 
 
 
 

Prénom féminin
Prénom masculin
Patronyme normand